Wołowszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Horanie
 Wołowszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Zdanowicza